Раш-Милк — советский и узбекистанский футбольный клуб из города Шахрихан Андижанской области (вилоята). Основан не позднее 1967 года.

Названия 
 1951 — Московский район.
 1967—1970 — «Ок Олтын» (Московский).
 1975—1988 — «Шахриханец».
 1991—1992 — «Шахрихончи».
 1993—2007 — «Шахрихан».
 2008 — «Ак Алтын».
 2009—2010 — «Раш-Милк».
 2011—2016 — «Шахрихан».
 2019 — «Раш-Милк».

Достижения 
Высшая лига Узбекистана — 15-е место (1992).

Вторая лига СССР — 2-е место в зоне «Средняя Азия» класса «Б» (1968).

1/2 зонального финала Кубка СССР (1967/68).

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Андижанской области